Antoine-Marie Izoard (1972-), un journaliste français, spécialiste des questions religieuses, en particulier du Vatican ;
 Jacques Izoard (1936-2008), un poète et essayiste belge ;
 Jean-François Izoard (1765, et décédé dans la même ville le 13 juillet 1840), un homme politique français.

Voir aussi 
 Col d'Izoard ou col de l'Izoard, un col des Hautes-Alpes
 Unic Izoard 340 A, un véhicule de transport routier produit par le constructeur français Unic entre 1970 et 1975